Римир:

 Римир — город в округе Касс, штат Миннесота, США.
 Римир — тауншип в округе Касс, Миннесота, США.